La Qazaqstan Superkubogy 2018 è stata l'11ª edizione della Supercoppa kazaka.

La partita si è disputata all'Astana Arena tra Astana, vincitore del campionato, e Qayrat, vincitore della coppa nazionale. L' si è aggiudicato il trofeo battendo il  col punteggio di 3-0.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Qazаqstan Prem'er Ligasy 2017
 Qazaqstan Kubogy 2017

Calcio nel 2018
Qazaqstan Superkubogy
Competizioni sportive a Nur-Sultan